Op hoop van zegen – film del 1918 diretto da Maurits Binger
Op hoop van zegen – film del 1924 diretto da James Bauer, Henk Kleinmann
Op hoop van zegen – film del 1934 diretto da Alex Benno
Op hoop van zegen – film del 1986 diretto da Guido Pieters